Àrea o espai triangular, triangle
 Trígon cerebral
 Trígon vesical
 Trígon (odontologia)